Юсковяк (, ) — польская и немецкая фамилия. Известные носители:

 Юсковяк, Анджей (род. 1970) — польский футболист.
 Юсковяк, Эрих (1926—1983) — немецкий футболист.